1317 км, 1317 киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные пункты, платформы.

 Казарма 1317 км — населённый пункт в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Павловского сельского поселения.
 1317 километр — упразднённый населённый пункт Яковлевского сельсовета Асекеевского района Оренбургской области.
 1317 км — остановочный пункт, Горьковская железная дорога (Пермский край). Код 258158.